potencjalizacja – termin z dziedziny farmakologii
 potencjalizacja – inaczej: potencjowanie; etap wytwarzania preparatów homeopatycznych